Фесик Александр Андреевич (, село Рубановка, теперь Великолепетихского района Херсонской области — ?)  — украинский советский деятель, бригадир арматурщиков, старший мастер цеха Ново-Каховского завода железобетонных изделий Херсонской области. Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Биография 
Родился  года в крестьянской семье в селе Рубановка Херсонской области. В мае 1941 года окончил семь классов Рубанівської средней школы Великолепетихского района.

С 1943 по 1950 год — в Советской армии, участник Великой Отечественной войны. В марте 1945 года был тяжело ранен, полгода лечился в госпитале.

В 1950—1953 годах — повар рабочей столовой, заведующий отделом рабочего снабжения на строительстве Каховской гидроэлектростанции Херсонской области. Окончил курсы мастеров-строителей.

С 1953 года — бригадир монтажников-арматурщиков на строительстве Каховской ГЭС, бригадир слесарей-опалубников, старший мастер цеха Новокаховского завода железобетонных изделий Херсонской области. В 1958 году без отрыва от производства окончил вечернее отделение Новокаховского филиала Запорожского гидроэнергетического техникума.

Член КПСС с 1959 года.

Потом — на пенсии в городе Новой Каховке Херсонской области.

Награды 
 орден Ленина (1957)
 орден Отечественной войны II ст. (6.04.1985)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «30 лет Советской армии и флота»
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Пятый созыв. —  : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1959.

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Члены КПСС
Родившиеся в Великолепетихском районе
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»